Ubiquität, Allgegenwart, Allgegenwärtigkeit oder Omnipräsenz steht für:

 Allgegenwart oder Ubiquität, theologischer Fachbegriff für die allumfassende Anwesenheit eines Gottes
 Ubiquität, zuerst polemische Bezeichnung der Realpräsenz Christi, dann Bestandteil der lutherischen Theologie, siehe Ubiquitätslehre
 Ubiquist, nicht an einen Standort gebundene Tier- oder Pflanzenart

Siehe auch:
 ubiquitäres Computing (allgegenwärtiges Rechnen)